Никола́й Миха́йлович Ладу́хин (21 сентября (3 октября) 1860, Санкт-Петербург — 19 сентября 1918, Москва)— русский музыкальный теоретик, композитор, педагог.

Биография 
По происхождению потомственный дворянин Владимирской губернии. Учился в Московской консерватории по классу теории музыки у С. И. Танеева (окончил в 1886). Также брал уроки у Г. А. Лароша. По окончании консерватории остался при ней преподавателем сольфеджио и гармонии. Преподавал там же сольфеджио и гармонию (позднее также инструментовку; профессор с 1904). Автор ряда оркестровых сочинений ― «Симфонических вариаций» для большого оркестра, музыкальной картины «В сумерках», фортепианных и скрипичных пьес, романсов, хоров, детских песен для одного-трёх голосов. Наибольшее значение имеет как теоретик и педагог: написанные им сборники сольфеджио для одного-четырёх голосов успешно используются при обучении и в наше время. Является автором 100 детских песен для 1, 2, 3-х голосов, а также учебных пособий (сборники по сольфеджио для 1–4 голосов). Награждён орденами Святой Анны и Святого Станислава 3-й степени, серебряной медалью на Александровской ленте в память об императоре Александре III. Ему принадлежат также «Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма», «Краткая энциклопедия теории музыки», «Руководство к практическому изучению гармонии» и сборник задач к нему.

Семья 
Его брат — Алексей Михайлович Ладухин (1857, Петербург — ?) — пианист. Ученик П. А. Шостаковского и П. А. Пабста. Преподавал игру на фортепиано в учебных заведениях Москвы, с 1901года — Оренбурга.

Произведения 
Из изданных сочинений Ладухина:

 «В сумерках» музык. картинка (струн. орк.); 
 «Симфонические вариации» (больш. орк.);
 пьесы для скрипки и фп.;
 фортепианные пьесы (Six miniatures; 4-ручные вариации на С, D, Е, F, G и др.);
 около 12 романсов;
 хоры для смешанных голосов;
 100 детских песен для 1, 2 и 3 голосов;
 «Литургия Иоанна Златоуста» для 4-глсн. хора;
 кроме того, педагогические сочинения (все изданы в Москве): несколько сборников сольфеджио для 1-4 голос.;
 «Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма»;
 «Краткая энциклопедия теории музыки» (1897);
 «Руководство к практическому изучению гармонии» (1898)
 а также «Сборник задач»

Смерть 
Умер 19 сентября 1918 года в Москве.

Литература 

 Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1973―1982

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 октября
Родившиеся в 1860 году
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Умершие 19 сентября
Умершие в 1918 году
Умершие в Москве
Музыковеды России
Композиторы России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Композиторы по алфавиту
Музыканты по алфавиту